William Adam kan syfta på bland andra:

* William Adam (1689–1748), skotsk arkitekt
 William Adam (1909–1988), belgisk malakolog
 William Adam (1917–2013), amerikansk trumpetare
 William Patrick Adam (1823–1881), brittisk politiker

Se även 
 William Adams